Роджер Аллен
 Аллен, Роджер Макбрайд (род. 1957) — американский писатель-фантаст.
 Аллен, Роджер (1909—1972) — британский дипломат.